

Sigle 
Dansk Atletik Forbund – federazione danese di atletica leggera
Decay accelerating factor – fattore accelerante il degrado, una proteina
Delivered At Frontier – resa Incoterms relativa al trasporto di merci
Desert Air Force
Deutsch als Fremdsprache – insegnamento del tedesco come lingua straniera 
Deutsch-Amerikanische Freundschaft – gruppo musicale tedesco
Deutsche Arbeitsfront – sindacato del Partito Nazista
Dictionnaire de l'Académie française – dizionario della lingua francese
Doorne's Automobilfabrieken – produttore di camion e autovetture olandese
Dissolved Air Flotation – sistema di purificazione in impianti di trattamento acqua
DNA Amplification Fingerprinting – tecnica di analisi molecolare per i marcatori basata sulla restrizione ed ibridazione di acidi nucleici
FAD; nota anche come DAF – forza aerea di Gibuti

Codici 
 DAF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Daup (Papua Nuova Guinea)
 daf – codice ISO 639-3 della lingua dan

Aziende 
 DAF – Azienda olandese costruttrice di autocarri e automobili.

Musica 
 Daf – tamburo a cornice

Persone 
 Omar Daf – allenatore di calcio ed ex calciatore senegalese